Sphaerosporium är ett släkte av svampar. Sphaerosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sphaerosporium